

Anno 
 431 o 431 a.C.

Codici 
 431 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount Tarana Observatory, presso Bathurst, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 431 – numero